Тур Сеула () — шоссейная велогонка, в 2009 и 2010 годах проводившаяся в столице Южной Кореи. Организовывалась в рамках UCI Asia Tour, первый год как однодневка (категории 1.2), второй – как многодневка (категории 2.2).

Призёры

Примечания

Ссылки 
Тур Сеула на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонки в Республике Корея
Велогонки в Азии